Stephenville –  città canadese sulla costa occidentale dell'isola di Terranova
Stephenville – centro abitato del Texas